Microcleidus est un genre éteint de plésiosaures appartenant à la super-famille des Plesiosauroidea, ayant vécu au cours du Jurassique inférieur. Il fait partie de la famille des Microcleididae, dont il est l'espèce type.

Il est connu en Europe de l'ouest (France, Royaume-Uni, Allemagne, Luxembourg) dans le Toarcien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Description 

Sa taille était comparable à celle d'un dauphin de taille moyenne, atteignant une longueur de . Son cou comprend 40 vertèbres et sa queue, de courte taille, 28 vertèbres.

Classification 
Le cladogramme ci-dessous a été établi lors de l'érection de la famille des Microcleididae par Roger B. J. Benson, Mark Evans et Patrick S. Druckenmiller en 2012 :

Une nouvelle espèce, Microcleidus melusinae, basée sur un spécimen complet découvert dans le Toarcien du Luxembourg, a été décrite postérieurement en 2019.

Notes et références

Références 

  Ketchum HF, Benson RBJ, « Global interrelationships of Plesiosaur (Reptilia, Sauropterygia) and the pivotal role of taxon sampling in determining the outcome of phylogenetic analyses », Biological Reviews.
  Hilary F. Ketchum and Roger B. J. Benson (2011), « A new pliosaurid (Sauropterygia, Plesiosauria) from the Oxford Clay Formation (Middle Jurassic, Callovian) of England: evidence for a gracile, longirostrine grade of Early-Middle Jurassic pliosaurids », Special Papers in Palaeontology 86: 109–129. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01083.x.

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Plesiosauria
 Plesiosauroidea

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 1865